Hästetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (1 ha)
Hästetjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Hästetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (1,1 ha)
Hästetjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun,  (1,3 ha)

Se även
Hästtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn